Уилли Ллойд Андерсон (младший) (; родился 8 января 1967) ― бывший американский профессиональный баскетбольный игрок.

После учёбы в университете Джорджии он был отобран клубом Сан-Антонио 10-м пиком на драфте НБА 1988. Он играл за Спёрс до сезона 1994-1995, когда он был отобран расширенным драфтом 1995 года клубом Торонто Рэпторс. Он также играл за Нью-Йорк Никс и Майами Хит последовавшие два сезона.

Андерсон затем переехал в Грецию, чтобы играть за Олимпиакос, а затем за АЕК, который вышел в финал Евролиги 1998 года.

В следующем сезоне он подписал контракт с Маккаби Тель-Авив из Израиля, но в начале сезона руководство клуба отказалось от контракта. После подписания Андерсон заявил, что это будет его последний сезон в профессиональном баскетболе, и после того, как контракт был аннулирован, он действительно ушёл из спорта.

Андерсон является старшим братом бывшего игрока НБА Шендона Андерсона, и отцом баскетболистки клуба Леди Мокс университета Теннесси Алекс Андерсон.

Награды 
Андерсон выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 1988, где играл вместе с такими будущим игроками НБА, как Херси Хокинс, Стейси Огмон, Дэн Марли, Митч Ричмонд, Чарльз Смит, и будущий коллега по Спёрс Дэвид Робинсон.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Карьера Андерсона на basketpedya.com
 Профиль на сайте Fibaeurope.com

Баскетболисты США
Игроки БК АЕК
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки «Джорджия Бульдогс» (баскетбол)
Википедия:Биографии современников
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки сборной США по баскетболу